Antonín Kratochvíl oder Antonín Kratochvil ist der Name folgender Personen:

* Antonín Kratochvil (Schriftsteller) (1924–2004), tschechischer Schriftsteller
 Antonín Kratochvíl (Fotograf) (* 1947), tschechischer Fotograf, Kameramann und Schauspieler